Jesús María är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Malinalco och delstaten Mexiko, i den sydöstra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Mexico City. Jesús María ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Jesús María är lite bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Jesús María. Runt Jesús María är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Malinalco,  km söder om Jesús María. I omgivningarna runt Jesús María växer huvudsakligen savannskog.

Ett tropiskt höglandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Malinalco